Джозеф Арч (; 1826—1919) — английский политический деятель.

Биография

Джозеф Арч родился 10 ноября 1826 года в деревушке  (район Уорик в английском графстве Уорикшир) в небогатой семье мелкого земледельца-собственника. Уже десятилетним мальчиком сам зарабатывал себе пропитание; с 12 лет стал погонщиком при плуге, потом лучшим пахарем в околотке. Став с 20 лет вольнонаемным сельскохозяйственным рабочим, испытал все невзгоды бродячей жизни «ходжа». В середине 1840-х годов вернулся в свою родную деревню и зажил жизнью фермера. 
  

Свой досуг он посвящал чтению, которое вызвало в нём большой интерес к экономическим вопросам; долгие годы он состоял добровольным проповедником у деревенских методистов. В 1860-х годах Арч усиленно агитировал за избирательную реформу. В 1872 году он основал в Варвикшире организацию под названием . Этот союз быстро распространился на значительную часть Англии и стал одним из главных политических органов крестьянства, мелких фермеров и сельского пролетариата; в 1873 году организация насчитывала уже около 40 тысяч членов. 

В 1873 году Джозеф Арч совершил поездку в Канаду для выяснения вопроса о возможности эмиграции туда английских сельских рабочих. Он пришел к благоприятным выводам, и руководимый им союз организовал переезд в Новый Свет значительного числа сельских рабочих. 

В 1875 году Д. Арч пропагандировал петицию в парламент о расширении избирательных прав на глав семей сельских жителей, не имеющих недвижимой собственности; петиция собрала 80000 подписей и была подана. 

После избирательной реформы 1884 года Джозеф Арч был избран в палату общин, где и заседал в 1885—86, 1892—95 и 1895—1900 гг. Он принадлежал к либеральной партии Великобритании, но занимал в ней особое место, отстаивая по преимуществу интересы сельских рабочих. Его программа формулировалась им в словах: «Три акра и корова»; задачей, которую он ставил государству, было наделение всех сельских рабочих небольшим земельным наделом. При вступлении в палату общин Джозеф Арч поднял вопрос о праве депутата ходить на заседания в рабочей блузе. Этот вопрос палатой был решен утвердительно. 

В 1894 году основанный Арчем союз распался. В 1898 году в Лондоне Джозеф Арч выпустил в свет свою автобиографию: «Joseph Arch. The story of his life, told by himself».

Джозеф Арч умер 12 февраля 1919 года в городе Лондоне.

Примечания

Литература 
 Ф. Г. Гит (Heat) «The English peasantry» (1874).
 Туган-Барановская Л. И. «Иосиф Арч, английский крестьянин-депутат» («Мир Божий», 1898, № 10).

Ссылки 
 «Joseph Arch» in Eminent English liberals in and out of Parliament, by John Morrison Davidson (1880).

Профсоюзные деятели Великобритании
Члены парламента Соединённого королевства (1885—1886)
Члены парламента Соединённого королевства (1892—1895)
Члены парламента Соединённого королевства (1895—1900)
Члены Либеральной партии Великобритании